De gemeente Utrecht telt 3491 gemeentelijke monumenten, waarvan 984 in de wijk Oost. Hiervan bevinden zich 46 adressen aan de Jan van Scorelstraat (31 december 2013).

|}

 Utrecht-Oost (Jan van Scorelstraat)
Utrecht-Oost (Jan van Scorelstraat)
Oost (Utrecht)